1 dzielnica miasta w Niemczech:
 Twedt – dzielnica Flensburga

1 gmina w Niemczech:
 Twedt – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Schleswig-Flensburg